Take a Bow – canzone di Madonna
 Take a Bow – canzone di Rihanna
 Take a Bow – canzone dei Muse